Nizamabad (district), een district in de Indiase staat Telangana
Nizamabad (stad), de hoofdplaats van bovenstaand district
Nizamabad (Uttar Pradesh), een plaats in de Indiase staat Uttar Pradesh